Stati Uniti d'America
Elmwood Park – villaggio della Contea di Cook, Illinois
Elmwood Park – borough della Contea di Bergen, New Jersey
Elmwood Park – villaggio della Contea di Racine, Wisconsin